Moño puede hacer referencia a:

 Moño o pajarita, accesorio de moda masculino.
 Moño, tipo de peinado.
 Moño occipital, en medicina, bulto en la parte posterior del cráneo.